107-й отдельный танковый батальон — воинское формирование РККА в Великой Отечественной войне. Формально насчитывал три формирования.

 107-й отдельный танковый батальон Карельского фронта — сформирован в 1941 году, в 1942 году переименован, в 1944 году развёрнут в танковый полк
 107-й отдельный танковый батальон Ленинградского фронта — сформирован в 1941 году, в ноябре 1941 развёрнут в 107-й танковый полк
 107-й отдельный танковый батальон Ленинградского фронта 2-го формирования — в декабре 1941 года переформирован из 107-го танкового полка